Kendilóna (románul Luna de Jos), Románia, Kolozs megye
Magyarlóna (1899-ig Szászlóna, románul Luna de Sus), Románia, Kolozs megye
Lóna-patak, Románia, Kolozs megye

Lásd még
Lónyabánya